Die Perpignan Méditerranée Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté urbaine im Département Pyrénées Orientales in der Region Okzitanien. Sie wurde am 27. Dezember 2010 gegründet und umfasst 36 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Perpignan.

Historische Entwicklung 
Die Communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée ist die Nachfolgeorganisation der Communauté de communes Têt Méditerranée, die aus den Gemeinden Perpignan, Bompas, Canet-en-Roussillon, Saint-Nazaire, Sainte-Marie-la-Mer und Villelongue-de-la-Salanque bestand.

Mit der Neugründung traten elf weitere Gemeinden dem Verband bei: Baho, Canohès, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pollestres, Saint-Estève, Le Soler, Toulouges, Saint-Féliu-d’Avall, Villeneuve-de-la-Raho und Villeneuve-la-Rivière, 2006 noch einmal vier: Torreilles, Le Barcarès, Saint-Laurent-de-la-Salanque und Saint-Hippolyte. 2007 traten Baixas, Calce und Saleilles bei, 2010 Llupia und Ponteilla-Nyls.

2010 wurde die Fusion der Communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée und der Communauté de communes du Rivesaltais-Agly-Manadeil mit 9 Mitgliedern beschlossen. Die Gemeinde Cabestany schließlich, die sich bislang weigerte, beizutreten, nun aber als Enklave in der Communauté d’agglomération lag, wurde per Gesetz zur Mitgliedschaft (mit Wirkung zum 1. Januar 2011) gezwungen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2016 wechselte der Gemeindeverband die Rechtsform von Communauté d’agglomération auf Communauté urbaine und änderte seinen Namen in Perpignan Méditerranée Métropole.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Französische Communauté urbaine
Gemeindeverband im Département Pyrénées-Orientales
Gegründet 2010